Bolger je priimek več znanih oseb:

 Dermot Bolger (*1959), irski književnik
 James Brendan (Jim) Bolger (*1935), novozelandski politik
 Raymond Wallace Bolger (1904—1987), ameriški plesalec in igralec
 Sarah Lee Bolger (*1991), irska igralka